El término Document —en español: ‘Documento’— puede hacer referencia a:

Música 
«Document», álbum de R.E.M. (1987)
Document, un sello discográfico norteamericano.

Televisión 
«Document», serie de CBC Television (1962-1969)